Een verkeersweg:
 N739 (België)
 N739a (België)
 N739 (Frankrijk)
 N739 (Nederland), zie Provinciale weg 739

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing